Ю́рий Сидоре́нко:
 Сидоренко, Юрий Григорьевич (род. 1961) — украинский предприниматель.
 Сидоренко, Юрий Иванович (род. 1945) — судья Верховного суда Российской Федерации.
 Сидоренко, Юрий Сергеевич (род. 1939) — учёный-онколог, академик РАН и РАМН.